Сйова-Альменнра дейльд 1997 () — 86-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 19 мая 1997 года и закончился 27 сентября 1997 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1997
Исландия
1997 год в Исландии